Тест Ха́рке—Бе́ра () — это статистический тест, проверяющий ошибки наблюдений на нормальность посредством сверки их третьего момента (асимметрия) и четвёртого момента (эксцесс) с моментами нормального распределения, у которого , .

В тесте Харке—Бера проверяется нулевая гипотеза  против гипотезы , где  — коэффициент асимметрии (Skewness),  — коэффициент эксцесса (Kurtosis)

Формулировка 
Тест выглядит следующим образом:

, где , ,  — остатки модели,  — количество наблюдений, , ML — обозначение метода максимального правдоподобия (Maximal Likelihood). Данная статистика имеет распределение хи-квадрат с двумя степенями свободы (), поскольку коэффициенты  и  асимптотически нормальны, следовательно, их квадраты при нормировке дадут две случайные величины, распределённые как . Чем ближе распределение ошибок к нормальному, тем меньше статистика Харке—Бера отличается от нуля. При достаточно большом значении статистики p-value будет мало, и тогда будет основание отвергнуть нулевую гипотезу (статистика попала в «хвост» распределения).

Свойства теста 
Тест Харке—Бера является асимптотическим тестом, то есть применим к большим выборкам. Если ошибки распределены нормально, то в соответствии с теоремой Гаусса—Маркова оценки метода наименьших квадратов будут лучшими (иметь наименьшую дисперсию в классе линейных несмещённых оценок), и коэффициенты регрессии будут также распределены асимптотически нормально.

Литература 
 

Регрессионный анализ
Математическая статистика